«Petit Blanc» es un término criollo que nació en las colonias francesas y que hace referencia a una persona blanca, es decir, de origen europeo, pero con una modesta condición social. En las Antillas francesas se usaba en oposición al béké, una persona también de raza blanca pero con un estatus social y económico mayor. En el África colonial francés se usaba en oposición al Gros Blanc, por lo mismo. 

El término ha devenido peyorativo pues hace referencia a la clase baja.

Petits Blancs des Hauts 
En la isla de La Reunión existe un grupo étnico denominado Petits Blancs des Hauts («pequeños blancos de los Altos»), que designa a los primeros habitantes de La Reunión (por lo que también se les llama vieux blancs), concretamente de la zona montañosa de la isla, cuya piel era blanca y su estatus social era bajo. Sus descendientes, que todavía llevan este nombre, hoy tienen un estatus social más heterogéneo. 

Esta comunidad es principalmente de origen europeo; Es muy probable que todos ellos también tengan ascendencia africana, e incluso china o india. El término Gros Blancs, por otro lado, designa a los grandes terratenientes, a menudo de ascendencia aristocrática.

Véase también 
 Colonización francesa de África
 Malbar
 Zárabe
 Zoreille

Referencias 

Grupos étnicos de Reunión